Schiffrin ist der Familienname folgender Personen:

 André Schiffrin (1935–2013), französisch-US-amerikanischer Verleger
 Simon Schiffrin (1894–1985), französischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Schifrin
 Shiffrin (Begriffsklärung)